Оле́г Ви́кторович Давы́дов (27 октября 1952 года, г. Богородицк Тульской области — 23 апреля 2017 года, г. Москва) — российский , писатель, редактор.

Биография 
Учился в Московском Государственном университете им. Ломоносова, биологический факультет, кафедра антропологии. Занимался генетикой популяций человека.

В 1975 году окончил университет и, отказавшись от места в аспирантуре, получил свободное распределение. Два месяца читал лекции о происхождении человека в Тимирязевском музее, после чего устроился работать дворником. В разное время работал сторожем, дворником, кочегаром, параллельно занимаясь литературной деятельностью. С 1984 года сотрудничал с рядом самиздатовских журналов и иностранных русскоязычных изданий.

С 1995 года — заведующий отделом «Стиль жизни» «Независимой газеты». С 1997 года — заместитель главного редактора «Независимой газеты» и ответственный редактор приложения «НГ-Фигуры и лица». С 2002 года — заместитель главного редактора журнала «Новая Модель». С 2004 года по 2007 год работал в «Политическом Журнале» в должности заместителя главного редактора, а позже — главного редактора. В это же время активно публикуется в интернет-журнале Перемены, где ведет проект «Места Силы», исследуя российские аномальные зоны и их связь с российской историей и Житиями Святых.

Автор романов и эссе. Аналитические статьи и книги Олега Давыдова о русской литературе и современных российских политиках отличает особый метод, в котором фрейдистский психоанализ почти всегда сочетается с сильной интеллектуальной провокацией. Давыдов обращает внимание в первую очередь не на то, что хотел сказать или сделать герой его текста, а на то, что у него в результате «сказалось» или «сделалось» — как бы нечаянно, и анализирует те скрытые механизмы психики, которые послужили причиной такого неожиданного результата. В разное время его анализу подвергались труды и биографии Федора Достоевского, Льва Толстого, Александра Блока, Эдуарда Лимонова, Бориса Ельцина, Михаила Горбачева, Александра Солженицына, Пушкина, Тургенева и многих других.

Библиография 
 2000 «Российская Элита, психологические портреты», Научно-Издательский центр «Ладомир», Москва, 2000
 2002 «М.Горбачев, Тайные пружины власти», ИД «Гелеос», Москва, 2002
 2005 «Демон сочинительства» (сборник эссе), издательство «Лимбус пресс», Санкт-Петербург-Москва, 2005
 2021 «Побег» (роман), «Издательские решения», Екатеринбург, 2021
 2022 «Места силы Русской Равнины. Том 1» (публицистика, травелог), «Издательские решения», Екатеринбург, 2022
 2022 «Места силы Русской Равнины. Том 2» (публицистика, травелог), «Издательские решения», Екатеринбург, 2022
 2022 «Кукушкины детки. Семейная хроника» (роман), «Издательские решения», Екатеринбург, 2022
 2022 «Места силы Русской Равнины. Том 3» (публицистика, травелог), «Издательские решения», Екатеринбург, 2022

Ссылки 
 Ответы Олега Давыдова на вопросы анкеты журнала «Кто есть кто»'''
 Интервью Олега Давыдова Российской Газете
 Страница Олега Давыдова на сайте Peremeny.ru
 Кукушкины детки. Роман Олега Давыдова
 «Извлечение комплексов» — рецензия на книгу «Демон Сочинительства» в «Книжном обозрении» 
 Книга Олега Давыдова «Гений карьеры. Схемы, которые привели Горбачёва к власти» (она же — «Тайные пружины власти»)

Лауреаты премии «Антибукер»